В одиночному розряді тенісного турніру L'Eggs Four Woman 1977, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1977 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-3, 7-6.

Основна сітка

Посилання 

L'Eggs Four Woman